Thorkelson ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Thorkelson (1876–1945), US-amerikanischer Politiker
 Peter Halsten Thorkelson (1942–2019), US-amerikanischer Musiker, bekannt als Peter Tork
 Scott Thorkelson (1958–2007), kanadischer Politiker